Grüsselbach ist ein geographischer Name:

 Grüsselbach, Ortsteil der Gemeinde Rasdorf, Landkreis Fulda, Hessen
 Grüsselbach (Taft), rechter Zufluss der Taft kurz nach der Landesgrenze von Rasdorf, Landkreis Fulda, Hessen vor Wenigentaft, Gemeinde Buttlar, Wartburgkreis, Thüringen